Жоржи Бен Жор (; настоящие имя и фамилия Жоржи Дуилиу Лима Менезис, ; р. 1945) — бразильский музыкант, автор-исполнитель. Его стиль — смесь самбы, босса-новы, тропикалии и фанк-рока.

В 60-х годах сотрудничал с Trio Mocotó, что привело к созданию стиля самба-рок.

Дискография 
 (1963) Samba Esquema Novo
 (1964) Sacundin Ben Samba
 (1964) Ben é Samba Bom
 (1965) Big-Ben
 (1967) O bidú-Silêncio no Brooklin
 (1969) Jorge Ben
 (1970) Força Bruta
 (1971) Negro é Lindo
 (1972) Ben
 (1973) 10 Anos Depois
 (1974) A Tábua De Esmeralda
 (1975) Solta o Pavão
 (1975) Jorge Ben à l’Olympia
 (1975) Gil e Jorge *(with Gilberto Gil)
 (1976) África Brasil
 (1976) Samba Nova
 (1977) Tropical
 (1978) A Banda Do Zé Pretinho
 (1979) Salve Simpatia
 (1980) Alô, Alô, Como Vai?
 (1981) Bem Vinda Amizade
 (1983) Dadiva
 (1984) Sonsual
 (1986) Ben Brasil
 (1989) Ben Jor
 (1992) Live In Rio
 (1994) 23
 (1995) Homo Sapiens
 (1997) Musicas Para Tocar Em Elevador
 (2000) Puro Suingue
 (2002) Acústico MTV — Double CD release, available jointly or separately, consisting of Admiral Jorge V and Banda do Zé Pretinho
 (2004) Reactivus Amor Est (Turba Philosophorum)
 (2006) Sou da Pesada (7 Samurai Afroraduno Remix)/A Joven Samba *(Klasick Remix)
 (2007) Recuerdos de Assunción 443"
 (2008) Favourites: From Samba Esquema Novo 1963 — África Brasil 1976

Примечания 

Артисты, известные под псевдонимами